Ngawang Lobsang Gyatso (1617 - 1682), ook wel Lobsang Gyatso, de vijfde dalai lama in Tibet
Ngawang Lobsang Thubten Jigme Gyatso (?1819), de zevende Demo Rinpoche in Tibet
Ngawang Lobsang Yeshe Tenpey Gyaltsen (ca. 1863/5 - 1908/10) de vierde Reting Rinpoche in Tibet